Sayous est un nom de famille français notamment porté par :

 André Sayous (1808–1870), professeur de littérature suisse ;
 Édouard Sayous (1842–1898), essayiste et historien français, fils du précédent.

Notes et références 

Patronyme français